Бяндован — азербайджанский топоним.
Бяндован (мыс) — мыс в юго-восточной части Азербайджана. 
Бяндован (поселение) — поселения эпохи средневековья на территории Азербайджана.
Бяндованский заказник — Заказник Азербайджана.